Рудка () — село на Украине, находится в Маневичском районе Волынской области.

Код КОАТУУ — 0723680603. Население, судя по переписи 2001 года, составляет 261 человек. Почтовый индекс — 44641. Телефонный код — 3376. Занимает площадь 12 км².

Адрес местного совета 
44641, Волынская область, Маневичский р-н, с.Будкы, ул.Центральна, 6

Ссылки 
 Рудка на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Маневичского района